Чадак — узбекский топоним. Может означать:

 Чадак — посёлок городского типа.
 Чадак (река) — река.